Aldo Di Gennaro – fumettista e illustratore
 Antonio Di Gennaro – politico italiano, detto anche De Jennaro o Gennari (1448-1522)
 Antonio Di Gennaro – matematico
 Antonio Di Gennaro – altro nome con cui è menzionato il nobile Antonio De Gennaro
 Antonio Di Gennaro – calciatore
 Davide Di Gennaro – calciatore
 Gianluca Di Gennaro – attore
 Giuseppe Aurelio di Gennaro – avvocato, giurista e poeta
 Salvatore Di Gennaro – calciatore
 Silvio Di Gennaro – calciatore e allenatore
 Raffaele Di Gennaro – calciatore

Pagine correlate 
De Gennaro
Gennaro (disambigua)